Rambatan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rambatan, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Rambatan, distrikt, Sumatera Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar